Вікіпедія мовою ґань (ґань 贛語維基百科) — розділ Вікіпедії мовою ґань. Створена у 2006 році. Вікіпедія мовою ґань станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у Вікіпедії мовою ґань — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії мовою ґань .

Історія 
 Листопад 2007 — створена 100-та стаття.
 Червень 2008 — створена 1 000-на стаття.
 Березень 2010 — створена 5 000-на стаття.

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 Статистика Вікіпедії мовою ґань на stats.wikimedia.org.